Ken Johnson puede hacer referencia a:
Kenneth H. "Ken" Johnson, baloncestista nacido en 1962.
Kenyatta Allen "Ken" Johnson, baloncestista nacido en 1978.